136-й отдельный моторизованный инженерный батальон  — воинская часть в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Сформирован в Московском военном округе в июле-августе 1941 года на базе 28-го инженерного полка

В составе действующей армии с 5 сентября 1941 по 25 апреля 1944 года. В начале сентября 1941 года поступил в распоряжение 54-й армии, осуществлял  инженерное обеспечение войск армии в Синявинских операциях сентября-октября 1941 года, в Тихвинских оборонительной и наступательной операциях,  Любанской наступательной операции.

Так, вместе с воинами 6-й бригады морской пехоты, в ноябре 1941 года ведёт тяжёлые бои у деревень Замошье, Братовищи на подступах к Волхову. Батальон выставил на подступах к Волхову более 3,5 тысяч противотанковых мин, более 3 тысяч противопехотных мин, фугасов и мин-«сюрпризов» осколочного действия. 10 ноября 1941 года батальон был отозван с передовой в Волхов, где ему было поручено строительство баррикад. За четыре дня батальон построил полтора километра уличных укреплений, которые к счастью для советских войск, не понадобились.

Весь 1942 год ведёт боевые действия в составе 54-й армии в районе Погостья, после наступления января - марта 1942 года в том районе, совершенствует оборону на так называемом «погостьинском» выступе.

В январе 1943 года привлекался для участия в операции «Искра», где и заслужил гвардейское звание.

Приказом НКО № 147 1 апреля 1943 года преобразован в 2-й гвардейский отдельный моторизованный инженерный батальон.

Подчинение

Командиры 

 капитан П.К. Гайдар.

Другие инженерно-сапёрные воинские части с тем же номером 
 136-й отдельный сапёрный батальон Западного фронта
 136-й отдельный сапёрный батальон 7-го механизированного корпуса 2-го формирования
 136-й отдельный инженерно-минный батальон
 136-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны